Mahla ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Mahla (1889–1974), deutsche Frauenrechtlerin
 Friedrich August Mahla (1829–1913), deutscher Jurist und Politiker
 Friedrich Mahla (1798–1875), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Mahlastraße 21
 R&M Group, ausgeschrieben Reinhold und Mahla